Кубок Словенії з футболу 2013–2014 — 23-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словенії. Титул здобула Горіца.

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|20 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|21 серпня 2013

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|18 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|30 жовтня 2013

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|23/30 жовтня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|23 жовтня/6 листопада 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|13 листопада/4 грудня 2013

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|26 березня/2 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словенії на soccerway

2013—2014
Словенія
Словенія
2013 у словенському спорті
2014 у словенському спорті